Лакан:
 Лакан — община в уезде Бактануен, провинция Биньзыонг, Вьетнам.
 Лакан, Жак — французский психоаналитик, философ.
 Лакан, Эрнест — французский журналист.